Нокса:
 Нокса (Выша) — река в европейской части России, правый приток реки Цна (бассейн Оки).
 Нокса — река в европейской части России, левый приток реки Казанка.